Карл Хуменбергер (; ) — австрийский футболист и тренер.

Младший брат другого австрийского футболиста и тренера — Фердинанда Хуменбергера.

Ранние годы 
Родился в октябре 1906 года в Вене. Отец — Фердинанд Хуменбергер, был родом из , мать — Аугустине Мария Анна Штрох, родилась в венском районе Флоридсдорф. В их семье было ещё двое сыновей: Иоганн и .

Карьера

Игровая 
Игровую карьеру начал в футбольном клубе «Флоридсдорф», где дебютировал осенью 1926 года. Молодого футболиста сразу поставили в центр поля, на место, которое ранее занимал известнейший футболист Леопольд Дракер. Команда «Флоридсдорф» в те годы «звёзд с неба не хватала», но всегда была твёрдым середняком, а в 1928 году даже достигла стадии полуфинала Кубка Австрии. В апреле 1928 года Хуменбергер впервые был вызван в сборную Австрии, дебют вышел неудачным: австрийцы проиграла сборной Чехословакии в Вене 0:1, а молодого полузащитника после этой неудачи более никогда под знамёна национальной команды не призывали. Хотя Хуменбергер регулярно играл за сборную Вены, на основе которой строилась и сама австрийская сборная.

В 1930 году перешёл в клуб «Адмира» из Вены, но долго там не задержался и уехал в Швейцарию, в клуб «Цюрих», однако, проведя лишь сезон в швейцарском первенстве, Хуменбергер вернулся в «Адмиру». В тот период истории, «Адмира» была на подъёме, с клубом Карл дважды выиграл чемпионат Австрии и играл в финале главного, в те годы, европейского клубного трофея — Кубка Митропы в 1934 году, в котором, правда, проиграли «Болонье».

В 1936 году перебрался во Францию, где играл за «Страсбур», клуб всегда находился в лидерах французского первенства, но до медалей не добирался, а в 1937 году даже вышел в финал Кубка Франции, в котором со счётом 1:2 проиграл «Сошо». В 1938 году Хуменбергер перешёл в клуб «Сент-Этьен», в котором завершил карьеру 4-м местом в чемпионате Франции.

Тренерская 
Тренерскую карьеру Хуменбергер начал уже после окончания войны. Первым его клубом стал «Ортманн». В 1954 году австрийца пригласил голландский клуб «Аякс», который, с провозглашение профессионального футбола в Нидерландах, хотел стать лидером европейского футбола, австрийский тренер стал первым шагом в этом направлении, он стал первым тренером «Аякса», решения которого не контролировались специальным комитетом в клубе. В первом сезоне Хуменбергера в «Аяксе» клуб занял второе место в региональном турнире, уступив лишь ДВС, с которым набрал одинаковое количество очков. В сезоне 1956/57 «Аякс», под руководством Хуменбергера выиграл чемпионат Голландии, но затем клуб не блистал, занимая 3-е и 6-е места соответственно. После сезоне 1958/59 Хуменбергер был уволен, не достигнув с клубом высоких результатов, к тому же руководству клуба не нравился оборонительный футбол, исповедуемый австрийцем.

После Аяуса Хуменбергер руководил клубом «Аустрия» из Зальцбурга, а завершил карьеру в бельгийском клубе «Антверпен».

После окончания тренерской карьеры, Хуменбергер не ушёл из футбола. Он работал в австрийском футбольном союзе, контролируя возведение 8-ми полей в областях, близких у Дунаю.

Личная жизнь 
Женился в возрасте двадцати трёх лет — его супругой стала 19-летняя Эмили Иоганна Маргарета Яната, уроженка Вены. Их брак был зарегистрирован 6 июля 1930 года в Вене.

Скончался от сердечного приступа 28 декабря 1989 года в венской больнице. Его супруга умерла в августе 1985 года в возрасте 74 лет.

Достижения

Как игрок 
«Адмира»
 Чемпион Австрии: 1933/34, 1935/36
 Обладатель Кубка Австрии: 1934

Как тренер 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 1956/57

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ajax.nl
 Профиль на degoeieouwetijd.nl
 Матч Хуменбергера за сборную
 Профиль на weltfussball.de

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Флоридсдорф»
Игроки ФК «Адмира»
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Аякс» Амстердам
Тренеры ФК «Ред Булл» Зальцбург